Szostaki peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Lublin
 Szostaki, village du powiat de Biała Podlaska
 Szostaki, village du powiat de Biłgoraj 
dans la voïvodie de Podlachie
 Szostaki, village du powiat de Łomża
 Szostaki, village du powiat de Sokółka
dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Szostaki, village